Assedio di Messina (313 a.C.), ad opera dell'esercito siracusano per sconfiggere gli esuli siracusani che avevano trovato rifugio nella città
 Assedio di Messina (1282), tra Regno di Aragona e Regno angioino di Napoli, durante le guerre dei Vespri siciliani per il controllo dello stretto di Messina.
 Assedio di Messina (1300), tra Regno di Aragona alleato del Regno angioino di Napoli contro il Regno siciliano di Trinacria di Federico III di Sicilia, durante le guerre dei Vespri siciliani per il controllo dello stretto di Messina.
 Assedio di Messina (1848), tra gli insorti siciliani e l'esercito borbonico. Fu l'episodio saliente sul piano militare della Rivoluzione siciliana del 1848.
 Assedio di Messina (1861), tra l'esercito borbonico ed i garibaldini

Pagine correlate 
 Messina